Sjöstedtduva (Columba sjostedti) är en fågel i familjen duvor inom ordningen duvfåglar.

Utbredning 
Den förekommer i höglänta skogar i östra Nigeria och sydvästra Kamerun.

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Namn 
Sjöstedtduvan är uppkallad efter den svenska zoologen Yngve Sjöstedt som utförde flera vetenskapliga resor till Afrika, till bland annat Kamerun 1890-1892 varifrån han hemkom med betydande samlingar.

Referenser

Externa länkar 

Duvor
Fåglar i etiopiska regionen